Це́ткин — еврейская матронимическая фамилия.

Известные носители 
 Цеткин, Клара (1857 — 1933) — немецкий политик, деятельница немецкого и международного коммунистического движения, одна из основателей Коммунистической партии Германии, активистка борьбы за права женщин.
 Цеткин, Константин (1885 — 1980) — немецкий врач, экономист и политик. Сын Клары и Осипа Цеткин.
 Цеткин, Максим (1883 — 1965) — немецкий политик и хирург, сын Клары и Осипа Цеткин.
 Цеткин, Осип (1850 — 1889) — российский и немецкий революционер и социалист еврейского происхождения.